Champions League 2008/09 steht für:
 Arab Champions League 2008/09, arabischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Champions Hockey League 2008/09, europäischer Eishockeywettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions League 2008/09, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2008/09, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2008/09, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2008/09, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2008/09, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2008/09, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2008/09, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2008/09, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Volleyball Champions League 2008/09 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2008/09 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2008
 Champions League 2009
 Champions League